Páris - personagem da mitologia grega.

Geografia
Paris - capital da França.
Paris (Idaho) - localidade dos Estados Unidos.
Paris (Tennessee) - localidade dos Estados Unidos.
Paris (Kentucky) - localidade dos Estados Unidos.
Paris (Texas) - localidade dos Estados Unidos.
Vila Paris - bairro de Belo Horizonte, Brasil.

Botânica
 Paris - gênero botânico da família das Melanthiaceae.

Música
 Paris – álbum da banda britânica Supertramp.
 Paris – álbum de 2006 por Paris Hilton.
 Paris - álbum de The Cure.
 Paris - single de The Chainsmokers
 Paris - álbum ao vivo da banda Rammstein

Filme
 Paris - filme francês dirigido por Cédric Klapisch.
 Paris, Texas - filme des Wim Wenders.

Pessoas
Paris Hilton - socialite estadunidense.
Paris Jackson - segunda filha de Michael Jackson.

Outros
 Conde de Paris

Desambiguação